Simon Stevin (1548-1620)
Hendrik Stevin (1614-1668), zoon van Simon Stevin
STEVIN (computer)
Koninklijke Volker Wessels Stevin, een van de grootste bouwbedrijven in Nederland, met als voorlopers:
Stevin Groep
Koninklijke Volker Stevin
Stevin-project, een uitbreiding van het hoogspanningsnet in West- en Oost-Vlaanderen

Zie ook 
Simon Stevin (doorverwijspagina)